Такмичење у пливању у дисциплини 100 метара делфин стилом за мушкарце на Светском првенству у пливању 2019. одржано је 26. јула (квалификације и полуфинале) и 27. јула (финале) као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Универзитетског спортског центра Намбу у јужнокорејском граду Квангџуу.

За трке у овој дисциплини био је пријављен 81 такмичар из 77 земаља. Титулу светског првака из 2017. са успехом је одбранио амерички пливач Кајлеб Дресел који је финалну трку испливао у времену 49,66 секунди. Дан раније током полуфинала Дресел је поставио и нови светски рекорд у овој дисциплини, оборивши тако десет година стар рекорд Мајкла Фелпса за 0,32 секунде, који сада износи 49,50 секунди.

Сребрну медаљу освојио је репрезентативац Русије Андреј Минаков, док је бронза припала Јужноафриканцу Чаду ле Клоу.

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Током трајања првенства оборени су следећи рекорди у овој дисциплини:

Резултати квалификација 
За такмичење у тркама на 100 метара делфин стилом за мушкарце био је пријављен 81 такмичар из 77 земаља, а свака од земаља имала је право на максимално два такмичара у овој дисциплини. Квалификационе трке одржане су 26. јула у јутарњем делу програма, са почетком од 10:00 по локалном времену, пливало се у девет квалификационих група, а пласман у полуфинале остварило је 16 такмичара са најбољим резултатима квалификација.

Полуфинале 
Полуфиналне трке су пливане 26. јула у вечерњем делу програма са почетком од 20:10 часова по локалном времену.

Прво полуфинале

Друго полуфинале

Финале 
Финална трка је пливана 27. јула са почетком од 20:43 часова.

Види још 
 Светско првенство у пливању 2019.

Референце

Спољашње везе 
 

делфин